Mouhoun bezeichnet:
 einen Fluss in Nordwestafrika, siehe Schwarzer Volta
 Mouhoun (Provinz), eine Provinz von Burkina Faso in der Region Boucle du Mouhoun